Серге́й Ши́шкин:
 Шишкин, Сергей Борисович (род. 1973) — российский футболист, защитник.